Нормандия-Неман — французский истребительный авиационный полк, воевавший во время Второй мировой войны против немецких войск на советско-германском фронте в 1943—1945 годах.
 «Нормандия-Неман» — советско-французский художественный фильм (1960).
 «Нормандия-Неман» — поисковый исторический кружок при Советском кинотехникуме, созданный Самуилом Яковлевичем Воронелем в г. Советске (бывш. Тильзите).